Адам Боквист (;род. 15 августа 2000, Фалун) — шведский хоккеист, защитник клуба «Коламбус Блю Джекетс».

Карьера

Клубная 
Начал карьеру на родине, играя за юниорскую и молодёжную команду «Брюнес», пока в сентябре 2017 не был приглашён в основную команду за которую дебютировал 21 сентября 2017 года.

На драфте НХЛ 2018 года был выбран в 1-м раунде под общим 8-м номером клубом «Чикаго Блэкхокс», с которым он подписал трёхлетний контракт новичка. В июле 2018 года он присоединился к команде «Лондон Найтс», за который отыграл целый сезон в OHL.

Проведя в составе «Чикаго» три сезона, в июле 2021 года он был обменян в «Коламбус Блю Джекетс» на Сета Джонса.

Международная 
Играл за юниорскую сборную Швеции на ЮЧМ-2017 и ЮЧМ-2018; в 2018 года он завоевал со сборной бронзовые медали и по итогам турнира был назван лучшим защитником турнира.

Играл за молодёжную сборную на МЧМ-2019; на турнире шведы дошли до 1/4 финала, где проиграли швейцарцам со счётом 2:0.

Семья 
Старший брат нападающего клуба «Нью-Джерси Девилз» Йеспера Боквиста.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Брюнес»
Игроки ХК «Альмтуна»
Игроки «Лондон Найтс»
Игроки «Рокфорд АйсХогс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Задрафтованные ХК «Чикаго Блэкхокс»